Ridderbos ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Ridderbos (1909–2007), niederländischer evangelischer Theologe (Neutestamentler)
 Nico Ridderbos (1910–1981), niederländischer evangelischer Theologe (Alttestamentler)    
 Jan Ridderbos (1879–1960), niederländischer evangelischer Theologe  (Alttestamentler)